Philip le Despenser peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Philip le Despenser (v. 1292-1313) ;
 Philip le Despenser (1313-1349), fils du précédent ;
 Philip le Despenser (1342-1401),  baron le Despenser, fils du précédent ;
 Philip le Despenser (v. 1365-1424),  baron le Despenser, fils du précédent.